Negești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Negești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Negești (Argeș), Dorf im Kreis Alba